Сметанина — женская форма фамилии .
 Сметанина, Александра Трофимовна (1919—1993) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Сметанина, Алла Евгеньевна (род. 1966) — российская футболистка.
 Сметанина, Раиса Петровна (род. 1952) — советская и российская лыжница. Другое 
 Сметанина — река в России, протекает в Архангельской области.